A Serie A 1953–1954-es szezonja volt a bajnokság 52. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a bajnok az Internazionale lett. Ez volt a klub hetedik bajnoki címe.

Végeredmény

Osztályozó 

|}

A második kieső a Palermo lett.

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 23 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 20 gól: Hasse Jeppson (Napoli)
 17 gól: Eduardo Ricagni (Juventus)
 17 gól: Adriano Bassetto (Atalanta)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1953-54
 Serie C 1953-54
 IV Serie 1953-54

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1